Ири́на Вахо́вская: Ваховская, Ирина Викторовна (Тюхай; род. 1967) — российская легкоатлетка.
 Ваховская, Ирина Евгеньевна (Литовченко; род. 1950) — советская легкоатлетка, тренер.